Huang-shui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangshui He (vattendrag i Kina, Shanxi), 
 Huangshui He (vattendrag i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar